Knott kan syfta på:

 Knott (insekter) – en familj i underordningen myggor
 Knott (bergstopp) – en bergstopp i Caldbeck, Allerdale, Cumbria, England
 Knott (gatsten) 
 Knott, Orton – en berg i Orton, Eden, Cumbria, England
 Knott, Ravenstonedale – en berg i Ravenstonedale, Eden, Cumbria, England
 Knott, Sedburgh – en berg i Sedbergh, South Lakeland, Cumbria, England
 Knott, Skottland – en ort på Isle of Skye, Highland, Skottland
 Knott, Tebay – en berg i Tebay, Eden, Cumbria, England
 Knott, Texas – en ort i Howard County, Texas, USA